Graßdorf ist der Name folgender Orte:

 Graßdorf (Taucha), Gemeindeteil von Taucha, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Graßdorf (Gemeinde Frauenstein), Katastralgemeinde von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Grasdorf